Sparapet bezeichnet

 einen erblichen militärischen Rang, siehe hierzu Sparapet (Militär).
 den Namen von Smbat Sparapet (1208–1276), ein mittelalterlicher armenischer Chronist und Konstabler von Kleinarmenien.